Jijiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jijiang (häradshuvudort), Chongqing, 
 Jijiang (socken), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar